Il doppio del torneo di tennis Milan Indoor 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori José Higueras e Víctor Pecci che hanno battuto in finale Wojciech Fibak e Raúl Ramírez 6–3, 7–5.

Teste di serie 

 Robert Lutz /  Stan Smith (semifinali)
 Wojciech Fibak /  Raúl Ramírez (finale)

 Fred McNair /  Sherwood Stewart (primo turno)
 Vitas Gerulaitis /  Sandy Mayer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Milan Indoor 1978